Le cronache di Narnia: Il principe Caspian – videogioco del 2008
 Le cronache di Narnia - Il principe Caspian – film del 2008 diretto da Andrew Adamson, tratto dal romanzo Il principe Caspian di C. S. Lewis